Сара Маргарет Кволи (; Калиспел, 23. октобар 1994) америчка је глумица. Ћерка глумице Енди Макдауел, у младости се обучавала за балерину и кратко се бавила манекенством. Остварила је свој глумачки деби са мањом улогом у драмском филму Пало Алто из 2013. године и стекла је признање играјући проблематичну тинејџерку у драмској серији Остављени (2014–2017) -{HBO}--а. Кволи се затим појавила у црно-хумористичком филму Добри момци и натприродном трилеру Бележница смрти -{Netflix}--а.

Кволи је добила признање и номинацију за Еми за ударне термине за тумачење глумице и плесачице Ен Рејнкинг у биографско-драмској мини-серији Фоси/Вердон (2019) -{FX}--а. Њен највећи комерцијални успех десио се у драмедији Било једном у Холивуду Квентина Тарантина. Кволи се такође појавила као Мама/Локни у видео-игри -{Death Stranding}-.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1994.
Америчке глумице
Биографије живих особа